Лукка — фамилия и топоним.

Топонимы 
В Италии: исчезнувшие топонимы
 Лукка (исторический регион) (1-е тысячелетие до н. э.)
 Республика Лукка — государство в Северной Италии (1160—1805)
 Княжество Лукка и Пьомбино — итальянское государство периода наполеоновских войн.

В Италии: современные топонимы
 Лукка — город в Тоскане.
 Лукка (провинция) — в Тоскане.
 Лукка-Сикула — коммуна на Сицилии.

В России
 Лукка — деревня, Максатихинский район, Тверская область, Россия

Персоналии 
 Лукка, Валерий Николаевич (род. 1945) — российский художник.
 Лукка, Джозеффo да (1542—1612) — итальянский композитор и органист.
 Лукка, Марко (род. 1996) — эстонский футболист.
 Лукка, Паулина (1841—1908) — австрийская оперная певица.

См. также